Der Dreiband-Weltcup 1994/5 war das 3. BWA-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 12. bis zum 16. November 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Halle (Saale) statt. Nach acht Austragungen in Berlin fand in Halle (Saale) das neunte Weltcup-Turnier in Deutschland statt.

Geschichte 
Mit seinem zweiten Weltcup-Sieg im Jahr 1994 konnte Dick Jaspers vor dem letzten Turnier in Gent die Führung im Gesamtweltcup übernehmen. Im Finale schlug er den Weltranglistenersten Torbjörn Blomdahl glatt mit 3:0 Sätzen. Mit 2,007 GD ist er nach Blomdahl der zweite Spieler, der die magische „2-Durchschnittsmauer“ durchbrechen konnte. Erstmals konnte sich Jaspers’ Landsmann Raimond Burgman als Dritter einen Platz auf dem Siegerpodest sichern. Guter Achter wurde Hans-Jürgen Kühl. Im Viertelfinale unterlag er dem großen Belgier Raymond Ceulemans mit nur 2:3 Sätzen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA-Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Marco Zanetti
nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer
Qualifikanten Spa:
  Raimond Burgman
  Karsten Lieberkind
Wildcards international:
 2 Teilnehmer
Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Die Weltcup-Turniere werden ab diesem Jahr immer als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 8 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 01.09. des laufenden Jahres), den zwei besten Qualifikanten des Grand-Prix sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die neun Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 5
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Halle (Saale)